L'église Saint-Léger est une église catholique située à Chivres en Côte-d'Or dont la construction de la nef et des bas-côtés remonte au .

Localisation 
L’église Saint-Léger est située au nord du chef-lieu sur un promontoire dominant la vallée de la Saône.

Histoire 
Construite au , l'église est remaniée au  puis au .

Bien recensée à l'inventaire général, l'église a bénéficié d'une récente restauration avec l'aide de la fondation du Patrimoine.

Architecture et description 
C'est une église en brique et enduit à nef unique avec voûte en coque de bateau inversé et chœur aveugle. On remarque la charpente aux poutres à monstres engueulés, les peintures murales éclairées par des vitraux du  et une corniche décorative en briques.

Une flèche couverte d'ardoises domine le clocher.

Mobilier 

Une très large partie de son mobilier est inscrite ou classée aux monuments historiques :
 les trois retables, 
 le maître-autel, 
 la chaire, 
 trois tableaux.
On note également :
 deux statues de saint Léger en bois polychrome : une médiévale et une classée du ,
 une Vierge à l'Enfant en bois polychrome du , 
 un saint Joseph en pierre du , 
 les vitraux du ,
 une cloche baptisée Mélanie-Hortense installée en 1849 dans le clocher.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des églises de la Côte-d'Or

Liens externes 

Chivres
Chivres